Der Kanton Saint-Amand-les-Eaux ist ein Verwaltungsbezirk im französischen Département Nord. Er entstand 2015 durch die Neuordnung der französischen Kantone per Dekret vom 27. Februar 2014.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 15 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Sin-le-Noble